El término Ransom puede hacer referencia a:

Lugares
Ransom, Illinois, Estados Unidos
Ransom, Kansas, Estados Unidos
Condado de Ransom, Dakota del Norte, Estados Unidos

Literatura, cine y televisión
Trilogía de Ramson de C.S. Lewis
Ransom, película de 1996
Ransom, serie de televisión canadiense de 2017

Música
Ransom, banda estadounidense de hard rock